Кобылин () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кротошинский повят, Великопольское воеводство. Население — 8022 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бердыхув
 Длуголенка
 Фиялув
 Гурка
 Куклинув
 Лагевники
 Непомуценув
 Рашевы
 Рембехув
 Роев
 Жемехув
 Смолице
 Сроки
 Старковец
 Старыгруд
 Стары-Кобылин
 Выганув
 Залесе-Мале
 Залесе-Вельке
 Здзентавы
 Таргошице

Соседние гмины 
 Гмина Ютросин
 Гмина Козмин-Велькопольски
 Гмина Кротошин
 Гмина Пемпово
 Гмина Погожеля
 Гмина Здуны

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Великопольского воеводства